E120 peut désigner :
 E120, numéro E de l’acide carminique, un colorant ;
 OSE série E 120, une série de locomotives électriques ;
 Toyota Corolla E120, une automobile du constructeur japonais Toyota.